L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Kiki Bertens s'impose en finale du simple, Margarita Gasparyan et Ekaterina Makarova celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich et de l'Espagnole Carla Suárez Navarro. Elles sont respectivement remplacées par Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck.

Lauréates 
En simple, la Néerlandaise Kiki Bertens remporte son  en battant la Croate Donna Vekić (7-6, 6-4).

En double, les Russes Margarita Gasparyan et Ekaterina Makarova remportent la finale face à leur compatriote Anna Kalinskaya et sa partenaire slovaque Viktória Kužmová (7-5, 7-5). Il s'agit de leur  et  respectif et de leur  ensemble.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg (ATP 2019)
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Saint-Pétersbourg
Sport en Russie en 2019
Tennis en janvier 2019
Tennis en 2019
2019 en Russie